

Miejscowości 
 Pieniany – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów
 Pieniany – dawna polska nazwa wsi na Litwie położonej w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, w gminie Kowarsk
 Pieniany – dawna polska nazwa wsi na Litwie położonej w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, w gminie Onikszty

Zobacz też Pieniany-Kolonia – wieś w Polsce, położona w tej samej gminie, co Pieniany